Saburido ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Fernando Saburido (* 1947), brasilianischer Priester, Erzbischof von Olinda e Recife
 Jacqueline Saburido (1978–2019), venezolanische Aktivistin gegen das Fahren unter Einfluss von Alkohol